Mokra Wieś ist der Name folgender Orte in Polen:

 Mokra Wieś (Podegrodzie), Woiwodschaft Kleinpolen
 Mokra Wieś (Tłuszcz), Woiwodschaft Masowien